peut désigner :
  dit le Grand (~390-461), pape de 440 à 461 ;
  (401-474), empereur byzantin de 457 à 474 ;
  († 1079), saint catholique italien, abbé de l’abbaye de Cava de' Tirreni ;
  (†1140), souverain d'Arménie de 1129 à 1140 ;
  (1228-1301), roi de Galicie et Volhynie (Lodomérie) ;
  Tomșa, prince de Valachie de 1629 à 1632.

Voir aussi 
 

Leon 01